Мехмет Барыш Манчо (); полное имя: Тосун Юсуф Мехмет Барыш Манчо (); (род. 2 января 1943, Стамбул, Турция — ум. 1 февраля 1999, Стамбул, Турция) — турецкий рок-музыкант, певец, автор песен, композитор, актёр, телепродюсер, телеведущий, Государственный артист Турции (1991), посол турецкой культуры. Известен под сценическим именем Барыш Манчо.

Начал музыкальную карьеру во время учёбы в Галатасарайском лицее. Пионер турецкой рок-музыки, один из основателей анатолийского рока. Барыш Манчо написал около 200 песен и является одним из самых продаваемых и титулованных турецких исполнителей. Многие из его песен были переведены на различные языки, включая английский, французский, японский, греческий, итальянский, болгарский, румынский, персидский, иврит, урду, арабский и немецкий и другие. Со своей телепрограммой «7’den 77’ye» (с тур. «От 7 до 77») Манчо путешествовал по миру и посетил большинство стран.

Ранняя жизнь и карьера 
Барыш Манчо родился в районе Ускюдар в Стамбуле 2 января 1943 года. Его мать, Риккат Уянык, была известной певицей в начале 1940-х гг. Его старший брат, родившийся во время Второй мировой войны, был назван Савашем (с тур. savaş — «война»), а его самого родители назвали Барышем (с тур. barış — «мир») в честь окончания войны. При рождении он получил дополнительное имя Тосун Юсуф в честь своего дяди. Имя Тосун Юсуф родители убрали перед поступлением Барыша в начальную школу.

В начальной школе ему брили голову, чтобы предотвратить появление вшей. Он называл это одной из причин, по которой он отпустил длинные волосы.

Во время учёбы в Галатасарайском лицее, а позже в лицее Шишли Теракки, он создал свою первую группу Kafadarlar (с тур. «Единомышленники»). Турецкий экономист Асаф Саваш Акат играл на саксофоне, а гитарист Эндер Энён сделал свою собственную гитару, потому что в те годы было трудно найти настоящую на рынке.

1960-е 
В 1962 и 1963 годах вместе со своей следующей группой Harmoniler (с тур. «Гармония») он записал кавер-версии некоторых популярных американских твист-песен и аранжировки турецких народных песен в стиле рок-н-ролла, положив начало анатолийскому рок-движению — синтезу турецкой народной музыки и рока. В этот период ключевое визуальное и музыкальное влияние на него оказал Элвис Пресли.

После окончания лицея в 1963 году он переехал в Европу, путешествуя по Парижу и Льежу, где создал группы с местными музыкантами и записал несколько синглов в основном на английском и французском языках, а также некоторые на турецком. Затем, в 1964 году, Барыш Манчо продолжил обучение в Королевской академии изобразительных искусств в Льеже, Бельгия. Он гастролировал со своей группой Les Mistigris в Германии, Бельгии, Франции и Турции до 1967 года.

В 1967 году он попал в автомобильную аварию, после которой начал отращивать усы, чтобы скрыть шрам.

Разочарованный трудностями работы с музыкантами разных национальностей, он создал группу Kaygısızlar (с тур. «Беззаботные»), в которой участвовали Мазхар Алансон и Фуат Гюнер — будущие участники группы MFÖ. Он записал несколько синглов и гастролировал с группой — как внутри страны, так и за рубежом, — пока участники группы не заявили, что они не хотят жить за границей.

В 1970 году он основал группу Barış Manço Ve… (с тур. «Барыш Манчо и…») снова с иностранными музыкантами, чтобы записать свой первый шлягер-сингл, как в Турции, так и в Бельгии, «Dağlar Dağlar» (с тур. «Горы, горы»), продав более 700 000 экземпляров. Сегодня эта песня остаётся одним из самых популярных его произведений.

1970-е 
После успеха «Dağlar Dağlar» Манчо записал пару синглов с группой Moğollar (с тур. «Монголы»), другой популярной турецкой анатолийской рок-группой. Затем он решил вернуться в Турцию, где он недолго поработал в группе Kaygısızlar с изменённым составом. В 1971 году его ранние работы были собраны под его первым полноформатным альбомом «Dünden Bugüne».

В 1972 году он создал группу Kurtalan Ekspres, в которой будет участвовать до самой смерти. В 1975 году, когда он продолжил выпускать синглы, он выпустил свой первый некомпилированный LP «2023» — концептуальный альбом, который включает в себя очень интересную сюиту «Baykoca Destanı» (с тур. «Сказание о Байкодже»), в состав которой входят инструментальные композиции. Здесь заметно влияние Pink Floyd. По мнению критиков, в этот период стиль Манчо близок к психоделическому.

В Европе и Южной Африке вышел LP под названием «Baris Mancho» (1976) с оркестром Джорджа Хейса под лейблом CBS Records. В 1977 году альбом был выпущен в Турции под названием «Nick the Chopper». В 1975 году Барыш Манчо снялся в фильме «Благослови нас, отец!» (с тур. Baba Bizi Eversene), который является единственным фильмом, в котором он снялся за свою карьеру. Музыка в фильме состоит из компиляции песен, написанных Барышем Манчо и группой Kurtalan Ekspres.

С 1977 по 1980 год он выпустил ещё три альбома в Турции, частично состоящие из сборников ранних синглов, а именно: «Sakla Samanı Gelir Zamanı» (1977), «Yeni Bir Gün» (1979) и «20. Sanat Yılı Disko Manço» (1980), записанных в стиле песен из альбома «2023». Большая часть материала той эпохи доступна в более поздних сборниках «Ben Bilirim» и «Sarı Çizmeli Mehmet Ağa». В альбоме «Yeni Bir Gün» опять имеется сюита "Yeni bir gün doğdu, merhaba / Elveda Ölüm" (с тур. «Наступил новый день, привет / Прощайте, смерть»). Песня «Anlıyorsun Değil Mi?» (с тур. «Понимаешь ли?») оттуда в настоящее время является одной из самых известных песен Манчо.

1980-е 
В 1981 году Барыш Манчо с группой Kurtalan Ekspres выпустил альбом «Sözüm Meclisten Dışarı» (с тур. «Извините за выражение»), содержащий множество шлягеров, включая «Alla Beni Pulla Beni», «Arkadaşım Eşek», «Gülpembe», «Halhal» и «Dönence». Альбом по-прежнему остаётся одним из самых популярных произведений Манчо и вызвал всплеск его популярности в 1980-х годах.

«Arkadaşım Eşek» (с тур. «Мой друг осёл»), быстро ставший очень популярным среди детей (песня о ностальгии по сельской жизни; изначально она не была задумана как детская песня). На протяжении всей своей карьеры он писал много других песен для детей. С другой стороны, песня «Gülpembe», музыка к которой сочинена участником Kurtalan Ekspres Ахметом Гювенчем, являющаяся реквиемом по бабушке Барыша Манчо, привлекла более пожилую аудиторию и является самой популярной песней Манчо наравне с «Dağlar Dağlar».

В 1983 году вышел альбом «Estağfurullah, Ne Haddimize», песни из которого — «Halil İbrahim Sofrası» (с тур. «Стол Халила Ибрахима») и «Kol Düğmeleri» (с тур. «Запонки») — стали шлягерами. «Halil Ibrahim Sofrası» стал примером фирменной моральной тематики песен Манчо, редкой особенностью турецкой поп-музыки.

В 1985 году был выпущен альбом «24 Ayar Manço», который включал песню «Gibi Gibi» (с тур. «Вроде бы») и длинную концептуальную песню «Lahburger». Это ознаменовало начало сдвига в звучании музыки Барыша Манчо, характеризующегося интенсивным использованием синтезаторов и драм-машин в отличие от его ранних работ, состоящих из ориентированного на группу рок-звучания. В последующие годы Манчо выпустил альбомы «Değmesin Yağlı Boya» (1986), «Sahibinden İhtiyaçtan» (1988) и «Darısı Başınıza» (1989), содержавшие несколько шлягеров и демонстрировавшие его новое звучание.

1990-е 
В 1988 году на турецком государственном телеканале TRT 1 вышла программа «7’den 77’ye» (с тур. «От 7 до 77»), продюсером которой выступил Барыш Манчо. Это был симбиоз музыки, ток-шоу и документальной программы, ставший главным хитом в течение восьми лет. Манчо посетил почти 150 стран в рамках программы. Проект программы «Adam Olacak Çocuk», посвящённый детям, укрепил популярность Манчо среди молодого поколения.

Хотя его известность продолжалась в 1990-х годах благодаря широкой аудитории его телепрограммы, его музыкальные произведения в этот период были не такими успешными, как в предыдущие десятилетия. Альбомы «Mega Manço» (1992) и «Müsaadenizle Çocuklar» (1995) стали наименее успешными в его карьере, несмотря на относительный успех детского хита 1992 года «Ayı» (с тур. «Медведь»). С другой стороны, в 1995 году он гастролировал в Японии с группой Kurtalan Ekspres, результатом чего стал альбом «Live In Japan» (1996) — единственный концертный альбом Манчо. Он выпустил в Японии ещё два альбома, после чего его там назвали «человеком, который пишет песни об овощах», подразумевая песни «Domates, Biber, Patlıcan» (с тур. «Помидор, перец, баклажан») и «Nane, Limon Kabuğu» (с тур. «Мята, лимонная цедра»), шлягеры 1980-х годов.

Смерть 

1 февраля 1999 года Барыш Манчо умер от сердечного приступа перед выходом своей только что законченной последней работы «Mançoloji» (с тур. «Манчология») (1999), двойного альбома, содержащего новые записи его шлягеров и незаконченную инструментальную песню «40. Yıl» (с тур. «40-летие») о своём 40-летии в музыке.

Он был похоронен на кладбище Канлыджа в Стамбуле.

Наследие 
Барыш Манчо был одним из самых влиятельных турецких музыкантов. В начале своей карьеры он и его группы внесли свой вклад в турецкое рок-движение, сочетая традиционную турецкую музыку с рок-музыкой, которые до сих пор остаются одним из основных направлений турецкой популярной музыки.

Его визуальный образ — длинные волосы, большие кольца, в ранний период — длинные накидки, особая пластика — вызывал мягкую реакцию турецкого общественного мнения, в других случаях весьма консервативного.

Манчо был пионером прогрессивного анатолийского рок-движения в 1970-х годах. Его эксперименты с электронными инструментами в конце 1980-х способствовали звучанию турецкой популярной музыки 1990-х годов.

Его лирика отличалась разнообразием тем, глубиной, утонченной эмоциональностью, важностью моральной проблематики. В основном она следовала несколько модернизированной версии традиции «ашиков» (с тур. aşık — «трубадур»). В некоторых песнях позднего периода появляется религиозная тема. Это было нетипично и даже маргинально на популярной турецкой музыкальной сцене 1980-х годов, на которой преобладала любовная лирика. (Однако следует заметить, что внимание к текстам песен было присуще и другому представителю анатолийского рока — Джему Карадже).

В 2002 году был выпущен альбом под названием «Yüreğimdeki Barış Şarkıları» (с тур. «Песни Барыша (мира) в моём сердце»), в котором представлены 15 популярных турецких исполнителей таких разных жанров, как арабески, поп и рок (как в анатолийском, так и в западном стиле).

Дискография

Альбомы 
 Dünden Bugüne (1972) (Sayan)
 2023 (1975) (Yavuz Plak)
 Sakla Samanı Gelir Zamanı (1976) (Yavuz)
 Baris Mancho (в Турции — Nick The Chopper) (1976) (CBS Disques/Grammofoonplaten S.A.B.V., CBS 81784, Yavuz LP)
 Yeni Bir Gün (1979) (Yavuz ve Burç Plakçılık)
 20 Sanat Yılı Disco Manço (1980) (Türküola)
 Sözüm Meclisten Dışarı (1981) (Türküola)
 Estağfurullah … Ne Haddimize! (1983) (Türküola)
 24 Ayar Manço (1985) (Emre Plakçılık)
 Değmesin Yağlı Boya (1986) (Emre Plakçılık)
 30 Sanat Yılı Fulaksesuar Manço — Sahibinden İhtiyaçtan (1988) (Emre Plakçılık)
 Darısı Başınıza (1989) (Yavuz ve Burç Plakçılık)
 Mega Manço (1992) (Emre Plak)
 Müsaadenizle Çocuklar (1995) (Emre Plak)
 Barış Manço Live In Japan (1996) (Emre Plak)
 Mançoloji (1999) (Emre Plak)
 Barış Manço Golden Rollers (2018) (Tunas Tunes)

Синглы 
С Harmoniler
 Twistin USA / The Jet (1962) (Grafson MGG 515)
 Do The Twist / Let’s Twist again (1962) (Grafson MGG 516)
 Cit Cit Twist / Dream Girl (1963) (Grafson MGG 566)

С Jacques Denjean Orchestra
 Baby Sitter / Quelle Peste / Jenny Jenny / Un Autre Amour Que Toi (1964) (Rigolo 18.726)

С Les Mistigris
 Il Arrivera / Une Fille (1966) (Sahibinin Sesi 45-AX 3092)
 Bien Fait Pour Toi / Aman Avcı Vurma Beni (1966) (Sahibinin Sesi 45-AX 3093)
 Bizim Gibi / Big Boss Man / Seher Vakti / Good Golly Miss Molly (1967) (Sayan)

С Kaygısızlar
 Kol Düğmeleri / Big Boss Man / Seher Vakti / Good Golly Miss Molly (1967) (Sayan FS-144)
 Kızılcıklar / I’ll Go Crazy (1968) (Sayan FS-171)
 Bebek / Keep Lookin' (1968) (Sayan FS-179)
 Karanlıklar İçinde / Trip — To a Fair (1968) (Sayan FS-180)
 Boğaziçi / Flower of Love (1968) (Sayan FS-194)
 Runaway / Unutamıyorum (1969) (Sayan FS-199)
 Aglama Değmez Hayat / Kirpiklerin Ok Ok Eyle (1969) (Sayan FS 204)
 Kağızman / Anadolu (1969) (Sayan FS 213)
С Barış Manço Ve
 Derule / Küçük Bir Gece Müziği (1970) (Sayan FS-223)
 Dağlar Dağlar 1 / Dağlar Dağlar 2 (1970) (Sayan 229)

С Moğollar
 İşte Hendek İşte Deve / Katip Arzuhalim Yaz Yare Boyle (1971) (Sayan FS-266)

С Moğollar / Kaygısızlar
 Bin Boğanın Kızı / Ay Osman (1971) (Sayan FS-271)

С Kaygısızlar / Les Mistigris
 Fil ile Kurbağa / Je te Retrouverais (1972) (Sayan FS 279)

С Kurtalan Ekspres
 Ölüm Allah'ın Emri / Gamzedeyim Deva Bulmam (1972) (Yavuz YA 1544)
 Lambaya Püf De / Kalk Gidelim Küheylan (1973) (Yavuz YA 1548)
 Gönül Dağı / Hey Koca Topcu Genç Osman (1973) (Yavuz YA 1554)
 Nazar Eyle Nazar Eyle / Gülme Ha Gülme (1974) (Yavuz YA 1562)
 Bir Bahar Akşamı / Estergon Kalesi (1974) (Yavuz YA 1569)
 Ben Bilirim /2023 (1975) (Yavuz Plak YA 1573)
 Çay Elinden Öteye Rezil Dede / Vur Ha Vur (1976) (Yavuz Plak YA 1580)
 Ride On Miranda (1976) (CBS / Sony Music)
 Blue Morning Angel (1976) (CBS / Sony Music)
 Tell Me Old Man (1976) (CBS / Sony Music)

С George Hayes Orchestra / Kurtalan Ekspres
 Nick the Chopper / Lonely Man (1977) (Yavuz YA 1584)

С Kurtalan Ekspres
 Hal Hal / Eğri Eğri Doğru Doğru Eğri Büğrü Ama Yine De Doğru (1981) (Türküola 239)

Фильмография 
 «Благослови нас, отец!»

Награды 
 Государственный артист Турции (1991).
 Почётный доктор Университета Хаджеттепе.
 Орден Леопольда II (Бельгия).
 Почётный гражданин Туркмении.

Примечания

Ссылки 
Барыш Манчо на сайте "Мой турецкий рок" 

Сайт Barış Manço Mix
Музыканты альтернативного рока
Родившиеся в Ускюдаре
Поп-музыканты Турции
Государственные артисты Турции
Выпускники галатасарайского лицея
Похороненные на кладбище Канлыджа
Авторы-исполнители Турции
Путешественники Турции
Умершие от инфаркта миокарда
Актёры Турции
Почётные доктора Университета Хаджеттепе